

Населені пункти та їхні частини
 Малкі — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Малкі — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Малкі — частина села Кункі в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Малкі — частина села Пшендзель у гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки